Холмская — станица в Краснодарском крае, в советское время — пгт Холмский

 
 
 Холмский городской округ
 Холмские — старинный русский княжеский род:
 Холмский, Даниил Дмитриевич (ум. 1493) — боярин и воевода.
 Холмский-Каша, Иван Иванович (ум. 1519) — русский воевода.
 Холмский, Семён Данилович (ум. 1501) — боярин и воевода.
 Холмский, Василий Данилович (1460-е—1524) — боярин и воевода.
 Холмский, Георгий Константинович (1898—1962) — советский актёр и сценарист.

См. также